Route 599 est le nom porté par différentes routes.

Route 599 en Ontario

Route régionale 599

Route nationale 599, ancienne route nationale française

Homonymie de route